Anglo-saxão pode se referir a

 Anglo-saxões - povo originário do norte da Europa que migrou para as ilhas Britânicas no fim da Antiguidade e início da Idade Média
 Língua anglo-saxónica, também conhecida como inglês antigo - língua germânica falada por este povo, que deu origem ao inglês moderno

Desambiguação